Брюс Беббітт (; 1938) — американський політик; Міністр внутрішніх справ США.
 Ісаак Беббітт (); 1799—1862) — американський винахідник в галузі металургії.
 Мілтон Беббітт (; 1916—2011) — американський композитор і теоретик музики